Il doppio femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Veronika Kudermetova e Svjatlana Piraženka 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Sofia Šapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)

 Anna Morgina /  Ksenia Palkina (primo turno)
 Polina Monova /  Ekaterina Jašina (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2014